Convento del Carmine – convento di Belmonte Calabro
 Convento del Carmine – edificio storico di Fivizzano
 Convento del Carmine – edificio storico di Marsala